Sant'Andrea signifie  en italien.

Toponymes

En Vénétie 
 Sant'Andrea est une île de la lagune de Venise.
 Le rio di Sant'Andrea est un restant de canal de Venise dans le sestiere de Santa Croce.
 Le rio di Sant'Andrea est un canal de Venise dans le sestiere de Cannaregio.

Communes françaises 
 Sant'Andréa-di-Bozio est une commune française du département de la Haute-Corse.
 Sant'Andréa-di-Cotone est une commune française située du département de la Haute-Corse.
 Sant'Andréa-d'Orcino est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud.

Communes italiennes 
 Castronuovo di Sant'Andrea est une commune italienne de la province de Potenza dans la région Basilicate.
 Cazzano Sant'Andrea est une commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie.
 Mazzarrà Sant'Andrea est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile.
 Penna Sant'Andrea est une commune italienne de la province de Teramo, dans la région Abruzzes.
 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio est une commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre.
 Sant'Andrea di Conza est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie.
 Sant'Andrea Frius est une commune italienne de la province de Cagliari dans la région Sardaigne.
 Sant'Andrea del Garigliano est une commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium.

Hameaux italiens 
 Sant'Andrea di Barbarana est une frazione de la commune de San Biagio di Callalta, située à 20 km à l'est de Trévise.
 Torre Sant'Andrea est une frazione de la commune de Melendugno en province de Lecce, dans la région Pouilles.

Île 
 Île de Sant'Andrea à Gallipoli.

Religion

Titres 
 Sant'Andrea delle Fratte est un titre cardinalice.
 Sant'Andrea della Valle est un titre cardinalice.

Édifices religieux italiens 
 La basilique Sant'Andrea est une des plus importantes églises de la ville de Mantoue.
 L'église Sant'Andrea al Quirinale est une église de style baroque à Rome.
 La basilique Sant'Andrea delle Fratte est une basilique mineure à Rome.
 L'église Sant'Andrea della Valle est l’une des grandes églises baroques de Rome.
 La basilique Sant'Andrea est l'une des plus importantes églises de la ville de Verceil.
  est la dénomination de divers édifices religieux.